Het BDO Lakeside World Darts Championship 2017 was de veertigste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd wordt door de British Darts Organisation. Het toernooi begon op 7 januari 2017 en eindigde op 15 januari 2017. Het toernooi werd voor de 32ste keer gehouden in Lakeside Country Club, Surrey. Het toernooi werd voor het eerst niet door de BBC uitgezonden. Door bezuinigingen moest de zender dit evenement laten schieten. Ook Eurosport zond het toernooi niet meer uit. In Engeland werd het toernooi uitgezonden door Channel 4 en BT Sport.

Mannen

Gekwalificeerde spelers

Schema

Voorronde 
De voorrondes werden gespeeld in een best of 5 sets formaat. De winnaar plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi

Vrouwen

Gekwalificeerde speelsters 
Het deelnemersveld bij de dames bestond uit zestien speelsters. De top 8 van de BDO-ranking had een geplaatste status bij de loting.

Schema 

World Professional Darts Championship
Darts in 2017